Yoon Design ( en coréen) est une fonderie typographique numérique sud-coréenne. Elle a notamment produit les polices d’écriture HCR Batang et HCR Dotum pour Hancom.

Notes et références

Bibliographie

Liens externes 

  YoonDesign

Entreprise ayant son siège en Corée du Sud
Fonderie typographique